La Bretenière – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Doubs.
 La Bretenière – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Jura.